Hassa steht für:

 Hassa (Hatay), Kreisstadt in der türkischen Provinz Hatay
 Christian Hassa (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Reinhardt Hassa (* 1952), deutscher Manager

Siehe auch:
 Hasa